Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2022 im Herreneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 10. bis 14. Januar 2022 statt. Seit 2019 wird im Tie-Break des dritten Satzes beim Stand von 6:6 mindestens bis 10 gespielt. Danach muss der Gewinner wie zuvor zwei Punkte Vorsprung haben.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers

Herreneinzel (Qualifikation)
2022